Ascender steht für:
 Ascender (Unternehmen), Software-Unternehmen
 Isuzu Ascender, Automodell der Marke Isuzu